Por Bandon pode estar à procura de:

 Darth Bandon
 Bandon (Oregon)

Desambiguação